Мольє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 115 км на схід від Бордо, 45 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 142 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 306,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мольєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мольєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь